Hylte bezeichnet 
 Hylte (Gemeinde), eine Gemeinde in der schwedischen Provinz Hallands län
 Hylte (Ljungby), ein Weiler in der Gemeinde Ljungby in der schwedischen Provinz Kronobergs län mit einem Haltepunkt der ehemaligen Bahnstrecke Halmstad–Bolmen